«Хапоэль» — израильский футбольный клуб из города Раанана. Выступает в Израильской Премьер-Лиге. Основан в 1972 году. Играет на стадионе Левита, расположенном в городке Кфар-Сава.

История 
Хапоэль Раанана существовал еще в 1950-60х годах, в частности выступал в малозначимом южном дивизионе Лиге Бет (в настоящее время 4-я по уровню лига в чемпионате Израиля) в сезоне 1951/52.

В 1972 году клуб был реорганизован, и именно эта дата считается датой основания клуба. В середине 1990-х клуб выступал в Лиге Гимель (низшая, 5-я по уровню лига). В 1995 году началось восхождение клуба, и в 1997 году клуб завоевал путевку в Лигу Бет. А спустя год и путевку в Лигу Алеф (в данный момент 3ья по уровню в Израиле). В сезоне 1998/99 команда становится чемпионом Северного Дивизиона этой лиги и зарабатывает путевку в Лигу Арцит (была в тот момент третьей по уровню, сейчас расформирована). В сезоне 1999—2000 команда занимает лишь третье место, а уже в следующем сезоне становится чемпионом лиги и пробивается в Лигу Леумит (вторую по значимости).

В сезоне 2008/09 Хапоэль Раанана впервые в своей истории добивается выхода в Премьер-Лигу. Правда, из-за несоответствия домашнего стадиона регламенту Премьер-Лиги, команда вынуждена играть домашние матчи в соседнем городе.

В январе 2010 года правительство города опубликовало план на строительство 7,5-тысячного стадиона для клуба.

Достижения 
 Лига Гимель (Шарон) (1):
 1996-97

 Лига Бет (Юг А) (1):
 1997-98

 Лига Алеф (Север) (1):
 1998-99

 Лига Арцит (1):
 2000-01

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Израиля